Сезон 2015/2016 стал для Милана 82-м в Чемпионате Италии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

*№ 3 навечно закреплен за Паоло Мальдини(номер может взять один из сыновей игрока, если тот будет играть за клуб)

*№ 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:86.000.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:9.000.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:86.000.000

Общая прибыль:9.000.000

Разница: 77.000.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

3-й раунд

4-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Бомбардиры

Ссылки 
 ФК «Милан» в сезоне 2015/16 на сайте bdfutbol.com

2015/2016
Милан
Милан